

Carriera

Club
Ha giocato nella prima divisione saudita.

Nazionale
Nel 2019 ha giocato 2 partite con la nazionale saudita.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Al-Taawoun: 2019

Collegamenti esterni

Calciatori della Nazionale saudita